Адолфо Гутијерез има више значења:
 Адолфо Гутијерез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Адолфо Гутијерез (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику